Hüsgen oder Huesgen ist der Name folgender Personen:

 Adolph Huesgen (1855–1949), deutscher Weinhändler und Weingutsbesitzer, Sprecher des Moselweinbaues
 Alexandra Hüsgen (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Eduard Hüsgen (1848–1912), deutscher Zentrumspolitiker und Zeitungsmacher
 Guido Hüsgen (* 1969), deutscher Sportreporter
 Heinrich Sebastian Hüsgen (1745–1807), Kunstsammler und Pionier der Kunstgeschichte in Frankfurt am Main
 Johann Hüsgen (1769–1841), Priester und Generalvikar
 Marga Wilden-Hüsgen (* 1942), deutsche Mandolinistin, Musikforscherin und Hochschullehrerin
 Wilhelm Hüsgen (1877–1962), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Hüsken
 Villa Huesgen
 Hüsgen-Uhr